Шевійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Шевійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна